Los pteraspidomorfos (Pteraspidomorphi) son un clase extinta de peces sin mandíbulas. Poseían un escudo óseo que cubría la cabeza. Algunas especies vivieron en las aguas dulces. Contiene los órdenes Heterostraci, Astraspida, Arandaspida y Eriptychiida.

Referencias 
 Hans-Peter Schultze: Pteraspidomorphi in: W. Westheide und R. Rieger: Spezielle Zoologie. Teil 2. Wirbel- oder Schädeltiere. Spektrum, München 2004; Seite 183-184. ISBN 3-8274-0307-3
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere, Thieme, Stuttgart (1993); Seite 29-36. ISBN 3-13-774401-6
 Joseph S. Nelson, Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7 
 Oskar Kuhn: Die vorzeitlichen Fischartigen und Fische, A. Ziemsen Verlag, 1967, Wittenberg

Agnatos fósiles
Agnatha